Burden ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Burden (* 1976), englischer Snookerspieler
 Amanda Burden (* 1944), US-amerikanische Stadtplanerin
 Anna Burden, US-amerikanische Cellistin und Musikpädagogin
 Chris Burden (1946–2015), US-amerikanischer bildender Künstler
 Douglas Burden (* 1965), US-amerikanischer Ruderer
 Gary Burden (1933–2018), US-amerikanischer Grafiker
 Hugh Burden (1913–1985), britischer Schauspieler und Dramatiker
 Jane Burden, Geburtsname von Jane Morris  (1839–1914), Modell und Muse der Präraffaeliten
 Luther Burden († 2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Willie Burden (1951–2015), US-amerikanischer American- und Canadian-Football-Spieler

Burden steht für:
 Burden (Band), deutsche Rockband

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burden (Kansas)
 Burden (New York)
 Burden (North Carolina)

im NRHP gelistete Objekte:
 Burden Iron Works Site, in Troy, New York, ID-Nr. 77000977
 Burden Ironworks Office Building, in Troy, New York, ID-Nr. 72000907

Siehe auch:
 Burden Lake
 Burdon